«Spiel des Jahres» () — ежегодная престижная немецкая премия в области настольных игр. Премия основана в 1978 году ассоциацией ведущих игровых критиков Германии. Премия дала толчок к развитию и улучшению качества настольных игр немецкого стиля. Номинация на премию «Spiel des Jahres» может поднять продажи игры с уровня в 500—3000 копий до примерно 10 тыс. Победитель премии может увеличить продажи до 300—500 тыс. копий. Объявление победителей озвучивается в июне на пресс-конференции в Берлине.

Критерии награждения 
Премия вручается жюри, состоящим из немецкоговорящих критиков настольных игр из Германии, Австрии и Швейцарии, которые рецензируют игры, выпущенные в Германии за предыдущие 12 месяцев. Данной премией награждаются семейные игры. Варгеймы, ролевые игры, коллекционные карточные игры и другие сложные высококонкурентные игры выходят за рамки данной премии. С 1989 года существует отдельная награда для детских игр. Наряду с номинациями жюри также даёт список рекомендованных игр и иногда присуждает специальную награду для игр, которые не рассматриваются на основную номинацию.

Критерии награждения:
1. Игровая концепция (оригинальность, играбельность, ценность игры);
2. Правила (структура, ясность, понятность);
3. Упаковка (коробка, игровое поле, правила);
4. Дизайн (функциональность, качество изготовления).

Премия 2005 
Номинанты на премия 2005 года были обнародованы 8 Мая 2005 года. В список номинированных игр входили:
 Niagara — Thomas Liesching, Zoch Verlag
 Verflixxt — Wolfgang Kramer and Michael Kiesling, Ravensburger
 Around the World in 80 Days (рус. 80 дней вокруг света — Michael Rieneck, Kosmos
 Jambo — Rüdiger Dorn, Kosmos
 Himalaya — Régis Bonnessée, Tilsit Editions

Niagara была объявлена победителем 27 июня 2005 года.

Премия 2006 
Номинанты на премия 2006 года были обнародованы 28 Мая 2006 года. В список номинированных игр входили:
 Seeräuber — Stefan Dorra, Queen Games
 Aqua Romana — Martin Schlegel, Queen Games
 Just 4 Fun — Jürgen P.K. Grunau, Kosmos
 Thurn and Taxis — Karen & Andreas Seyfarth, Hans im Glück
 Blue Moon City — Reiner Knizia, Kosmos
Thurn and Taxis был объявлен победителем 17 июля 2006 года.

Кроме основной номинации жюри также вручило 2 специальных приза играм, которые, по их мнению, являются слишком сложными, чтобы считаться «семейными» играми.
 Фэнтези игра: Shadows over Camelot — Serge Laget и Bruno Cathala, Days of Wonder
 Сложная игра: Caylus (рус. Кайлюс) — William Attia, Ẏstari Games

Премия 2007 
Номинанты на премия 2007 года были обнародованы 20 Мая 2007 года. В список номинированных игр входили:
 The Thief of Baghdad — Thorsten Gimmler, Queen Games
 Zooloretto — Michael Schacht, Abacus Spiele
 Jenseits von Theben — Peter Prinz, Queen Games
 Arkadia — Rüdiger Dorn, Ravensburger
 Yspahan — Sébastien Pauchon, Ẏstari Games
Zooloretto был объявлен победителем 25 июня 2007 года.

Премия 2008 
Номинанты на премия 2008 года были обнародованы 25 Мая 2008 года. В список номинированных игр входили:
  — Michael Tummelhofer, Hans im Glück
  — Reiner Knizia, Kosmos
 Witch's Brew — Andreas Pelikan, alea/Ravensburger
 Blox — Wolfgang Kramer, Jürgen P.K. Grunau, Hans Raggan, Ravensburger
 Suleika — Dominique Ehrhard, Zoch Spiele
Keltis был объявлен победителем 30 июня 2008 года.

Кроме основной номинации жюри также вручило специальный приз:
 Сложная игра: Agricola — Uwe Rosenberg, Lookout Games

Премия 2009 
Номинанты на премию 2009 года были обнародованы 24 Мая 2010 года. В список номинированных игр входили:
 FITS — Reiner Knizia, Ravensburger
 Dominion — Donald X. Vaccarino, Hans im Glück
 Finca — Ralf zur Linde, Wolfgang Sentker, Hans im Glück
 Fauna — Friedemann Friese, HUCH & Friends
 Pandemic (рус. Пандемия) — Matt Leacock, Pegasus Spiele

Dominion был объявлен победителем 29 июня 2009 года.

Кроме основной номинации жюри также вручило специальный приз:

 Игра для вечеринки: GiftTRAP — Nick Kellet, GiftTRAP Enterprises

Премия 2010 
Номинанты на премию 2010 года были обнародованы 31 Мая 2010 года. В список номинированных игр входили:
 Dixit — Jean-Louis Roubira, Libellud
 Portrayal — William P. Jacobson и Amanda A. Kohout — Asmodee
 A la Carte — Karl-Heinz Schmiel — Moskito/Heidelberger
 Roll Through the Ages: The Bronze Age — Matt Leacock — Pegasus Spiele
 Fresco — Marco Ruskowski и Marcel Süßelbeck — Queen Games

Dixit был объявлен победителем 28 июня 2010 года.

Номинации

Игра года

Игра года для экспертов (Kennerspiel)

Детская игра года (Kinderspiel)

Специальные призы

См. также 
 Deutscher Spiele Preis
 International Gamers Awards
 Jeu de l'année
 Origins Award

Примечания

Ссылки 
 Spiel des Jahres Официальный сайт
 Обзор премии на tesera.ru

Премии Германии
Премии по настольным играм